El Torneig d'Acapulco 2022, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2022, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí. La 29a edició del torneig es va disputar entre el 21 i el 26 de febrer de 2021 al Arena GNP Seguros d'Acapulco, Mèxic.

El tennista espanyol Rafael Nadal va guanyar el tercer títol de la temporada, també va guanyar aquest títol per quarta ocasió. Malgrat caure en semifinals, el rus Daniïl Medvédev va accedir al número 1 del rànquing individual per primera vegada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022